Denumirea de Cleja se poate referi la:

 Localități în România
 Cleja, Bacău (Klézse), o localitate în județul Bacău, Moldova, România;

 Ape din România
 Râul Cleja, un afluent al râului Iminog;
 Râul Cleja, un afluent al râului Siret

Vezi și 
 Clejani, sat în județul Giurgiu, România

Toponime românești